Маркклеберг () — місто в Німеччині, розташоване в землі Саксонія. Входить до складу району Лейпциг.

Площа — 31,36 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Місто поділяється на 9 міських районів.

Динаміка населення
(Джерело з 1998 року: Statistisches Landesamt Sachsen)

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Саксонії